BMW Open 2007 — 92-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Мюнхен и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 30 апреля по 6 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Оливье Рохус
 в парном разряде —  Александр Васке и  Андрей Павел

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Филипп Кольшрайбер обыграл  Михаила Южного со счётом 2-6, 6-3, 6-4.
 Кольшрайбер выигрывает свой дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Южный сыграл 3-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Филипп Кольшрайбер /  Михаил Южный обыграли  Яна Гайека /  Ярослава Левинского со счётом 6-1, 6-4.
 Кольшрайбер выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Южный выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BMW Open

 ATP Тур 2007 года
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Германия
Теннис
Апрель 2007 года
Май 2007 года
2007